Un canasto es un recipiente hecho con mimbres u otros materiales similares para contener o transportar cosas.

Historia 
Las matronas romanas se servían de canastos para poner el huso, la lana, el tachado, etc. Eran de mimbres y se llamaban qualum término derivado del griego calathos, canasto de Minerva, a cuya diosa estaba consagrado por considerarse su inventora. Horacio dice a Neobulo:

Tibi cualum Cithereae puer ales aufert.

La procesión del canasto 
En Atenas durante las fiestas de Eleusis se hacía una procesión llamada del canasto que se celebraba el cuarto día de ellas a la entrada de la noche. Se llevaba, sobre un carro tirado lentamente por bueyes, un canasto de juncos que representaba aquel donde Proserpina ponía las flores según las iba cogiendo en el momento que fue raptada por Plutón. Este carro era seguido de una turba de mujeres atenienses que llevaban también ciertos canastos misteriosos llenos de cosas muy ocultas y cubiertas con un velo de púrpura. El cesto o canasto de los misterios de Eleusis contenía un poco de la hierba llamada alegría, hogazas redondas, granos de sal, adormideras y ciertas pastillas. Los iniciados podían comer de ellas, pero no les era permitido tocar las granadas que se ponían igualmente con una figura de un dragón consagrado a Baco.

En las medallas, un canasto cubierto y rodeado de hiedra y de plumas de pavo denota los misterios de las bacanales. La estatua de Baco se ve a menudo sobre un canasto. Se dice que Sémele estando encinta de Baco fue puesta sobre un canasto y arrojada a un río. El canasto báquico, cista, es representado en muchas medallas de Asia y estas monedas son llamadas cistoforas.

Biblia 
Un canasto de pan aparece varias veces en la Biblia, como en Éxodo, 29.3 o en Levítico 8.2 como uno de los objetos necesarios para el ritual de ordenar a un sacerdote.

Referencias 

 Diccionario histórico enciclopédico, Vicenç Joaquín Bastús i Carrera, 1828.

Véase también 
 Cesto

Cestas
Transporte de mercancías